William Soares is een Braziliaans voetballer die uitkomt voor Standard Luik in de Jupiler Pro League.

Clubstatistieken

Erelijst

Club 
Ligat Ha'Al 2013-2014 (2de plaats),2015-2016 winnaars.

Israëlische voetbalbeker 2014-2015 (tweede plaats).

Braziliaans voetballer